Мидълсекс може да се отнася за:

 Мидълсекс (графство) - историческо графство в Англия

Окръзи в САЩ:
 Мидълсекс (окръг, Кънектикът)
 Мидълсекс (окръг, Масачузетс)
 Мидълсекс (окръг, Ню Джърси)